Nationaldivisioun 1967/68 byla nejvyšší lucemburskou fotbalovou soutěží v sezoně 1967/68. Vítězem se stal a do Poháru mistrů evropských zemí 1968/69 se kvalifikoval tým Jeunesse Esch, druhý US Rumelange si vítězstvím v poháru zajistil účast v Poháru vítězů pohárů 1968/69 a třetí Union Luxembourg si zajistil účast ve Veletržním poháru 1968/69. Sestoupily týmy Stade Dudelange a CS Pétange.

Přehled 

Hrálo 12 týmů dvoukolově systémem podzim-jaro, sestupovaly poslední 2 týmy.

Tabulka

Literatura 
 Magazín týdeníku "Kopaná-hokej" - "Fotbalový svět 1968"

1967
Fotbal v Evropě v roce 1967
Fotbal v Evropě v roce 1968